

Matematica 
Forma normale di Jordan
Forma normale di Hesse – formula usata in geometria analitica per descrivere rette, piani o iperpiani 
Forma normale – in teoria dei giochi, uno dei modelli principali usati per descrivere un gioco

Logica 
Forma normale (o forma canonica) – in algebra booleana
Forma normale congiuntiva
Forma normale disgiuntiva
Forma normale negativa
Forma normale prenessa
Forma normale di Skolem

Informatica 
Forma normale – stato di un database in cui sono stati rimossi il rischio di incoerenza e la ridondanza informativa

Teoria dei linguaggi formali 
Forma normale di Chomsky
Forma normale di Greibach
Forma normale di Kuroda